Toponímia:
 Ortiz (capital), localitat i capital del municipi homònim de Veneçuela a l'estat Guárico
 Ortiz (municipi), municipi de Veneçuela a l'estat Guárico
 Biografies:
 Alejandro Ortiz Ramos o Álex Ortiz (Sevilla, 1985), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa
 Alexandre Pérez-Ortiz Acedo (Granollers), jugador d'handbol català que juga a la posició de central 
 Andrés Ortiz, diversos personatges
 Ángel Ortiz (Aregua, 1977), futbolista paraguaià 
 Antoni Ortiz Fuster (València, 1948), humorista gràfic valencià
 Antoni Ortiz Ramírez (Barcelona, 1907 – 1996), militant de la CNT i de la FAI, membre
 Daniela Ortiz (Cuzco, Perú, 1985) artista d'origen peruà que viu i treballa a Barcelona 
 Diego Ortiz (~1510 – ~1570), compositor, gambista i teòric musical espanyol de l'època del Renaixement 
 Enrique Ortiz Selfa (Grañén, Aragó, 1960), empresari espanyol dedicat al sector de la construcció 
 Esperança Ortiz i Bover (Barcelona, 1901 - Madrid, 1959), actriu de teatre catalana 
 Eva Ortiz Vilella (Oriola, 1975), política valenciana, militant del Partit Popular 
 Felip Ortiz Martínez (Lleida, 1977), porter de futbol i entrenador de porters 
 Francisco Ortiz Rivas (Granada, 1969), futbolista andalús que ocupava la posició de migcampista
 Isan Reynaldo Ortiz Suárez (1985), Gran Mestre d'escacs cubà 
 Jordi Ortiz (Barcelona, 1969), escriptor 
 José Ortiz, diversos personatges
 Josefa Ortiz de Domínguez o Josefa Ortíz y Téllez-Girón (Ciutat de Mèxic 1773 - 1829), criolla insurgent al Mèxic de principis del 
 Juan Ortiz de Zárate (Urduña, ~1521), conqueridor i colonitzador espanyol 
 Juan José Ortiz Pérez (Fontcouverte, Aude, 1945), polític valencià membre del Partit Popular 
 Juan Manuel Ortiz Palazón o Juanma Ortiz (1982, Guardamar del Segura), futbolista
 Laia Ortiz i Castellví (Barcelona, 1979), diputada al Congrés dels Diputats per ICV
 Leopoldo Ortiz Climent (Catadau, 1941), enginyer agrònom i polític valencià 
 Letícia Ortiz Rocasolano (Oviedo, 1972), reina consort d'Espanya
 Luis Ortiz González (Madrid, 1932 - 2006), polític espanyol que va ser Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme entre 1981 i 1982 
 Luis César Ortiz Aquino (Asunción, 1949), futbolista paraguaià retirat que jugava a la posició de defensa central 
 Manuel Ortiz Toribio (Huelva, 1984), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 Miguel Ortiz Zaragoza (Altea, 1962), advocat i polític valencià, militant del PP, alcalde d'Altea de 1991 a 2007 
 Pablo Gómez Ortiz de Guzmán (Vitòria, 1970), futbolista i entrenador basc 
 Pascual Ortiz Rubio (Morelia, Michoacán, 1877 - Ciutat de Mèxic, ?), president constitucional de 1930 a 1932 
 Ricky Ortiz (1975), lluitador professional estatunidenc i jugador de futbol americà 
 Tatiana Ortiz Galicia (Ciutat de Mèxic, 1984), saltadora mexicana 
 Tomasa Ortiz Real (Bocairent, província de València, 1842 – Alcantarilla, Múrcia, 1916)
 Willington José Ortiz (Tumaco, Nariño, ?), futbolista i polític colombià 
 Yñigo Ortiz de Retez, marí i explorador espanyol del  que va navegar per l'oceà Pacífic